Zuid-Chinese Zee, een randzee van de Grote Oceaan tussen de Straat Karimata en de Straat van Taiwan
 Oost-Chinese Zee, een deel van de Grote Oceaan dat wordt omringd door Volksrepubliek China, Japan, Zuid-Korea en Taiwan